Briggsia kan syfta på:

 Briggsia (djur) – ett släkte fiskar
 Briggsia (växter) – ett släkte växter